Donji Kraljevec est un toponyme qui peut désigner :
 Donji Kraljevec, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje ;
 Donji Kraljevec, une localité de Croatie située dans la municipalité de Hrašćina, comitat de Krapina-Zagorje.